William Alftberg, född 20 juni 2000 i Märsta, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Vimmerby HC i Hockeyettan. Alftbergs moderklubb är Wings HC Arlanda med vilka han spelade som junior säsongen 2015/16. Redan säsongen därpå fick han möjlighet att spela med Brynäs IFs juniorer istället. Säsongen 2019/20 och 2020/21 spelade han med Brynäs även i Svenska Hockeyligan. Till säsongen 2020/21 värvades Alftberg till Nybro Vikings IF i Hockeyettan och blev kvar där i två säsonger innan han inför säsongen 2022/23 skrev kontrakt med Vimmerby HC i samma liga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 2000
Levande personer
Män
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vimmerby Hockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare